Макси́м Рыжо́в (род. 5 ноября 1986, Первомайск, Ворошиловградская область, Украинская ССР, СССР) — военнослужащий самопровозглашённой Луганской Народной Республики, танкист 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, гвардии рядовой, Герой Луганской Народной Республики (2022).

Биография 
Родился 5 ноября 1986 года в городе Первомайске Ворошиловградской области.

Окончил школу, работал на шахте. В Народной милиции ЛНР с 2014 года.

С 2015 года проходит службу танкистом в 1-ом казачьем полку имени Матвея Платова, дислоцированном в городе Стаханов.

16 марта 2022 года, Указом Главы Луганской Народной Республики за «героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга» во время вторжения России на Украину, Максиму Рыжову присвоено звание Героя Луганской Народной Республики. На торжественной церемонии, прошедшей 17 марта 2022 года в городе Стаханов, ему был вручён знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

Награды 
 Герой Луганской Народной Республики (16 марта 2022 г., медаль «Золотая Звезда» № 003).

Примечания

Ссылки 
 Пасечник вручил награду «Герой ЛНР» троим военнослужащим Народной милиции / 17.03.2022 / Свободное медиапространство
  Пасечник присвоил звание Героя ЛНР защитникам Донбасса / ВИДЕО

Донские казаки
Участники вторжения России на Украину